Карибский кубок Шелл 1998 был 10-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил в двух старанх: Тринидаде и Тобаго и Ямайке. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2000 (разыгрывалась одна путёвка из двух, а финалист попадал в стыковой турнир).

Отборочный турнир 

 (действующий чемпион и хозяева турнира) и  (хозяйка турнира) получили путёвки в финальный турнир автоматически.

Группа 1 

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа 2 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 3 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 4 

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа 5 

  получили путёвку в финальный турнир.

Группа 6 

  Каймановы острова получили путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 получила путёвку в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2000.  вышел в стыковой турнир.

Лучший бомбардир 

10 мячей:
  Стерн Джон

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1998
1998